Institut Don Bosco peut faire référence à :
 Institut Don Bosco, établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel fondé par les salésiens, situé à Verviers (province de Liège, Région wallonne) en Belgique ;
 Institut Don Bosco, établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel fondé par les salésiens, situé à Woluwe-Saint-Pierre (région de Bruxelles-Capitale) en Belgique ;
 Institut supérieur de philosophie et des sciences humaines Don Bosco, institution privée d’enseignement supérieur située à Lomé, la capitale du Togo.